Coppa KOVO 2013 – torneo di pallavolo femminile
 Coppa KOVO 2013 – torneo di pallavolo maschile